Čchang-ťi může být:

 Chuejská autonomní prefektura Čchang-ťi v provincii Sin-ťiang v Čínské lidové republice
 Čchang-ťi (městský okres) – správní středisko výše uvedené autonomní prefektury